Název Selenec má více významů:

údolí
 Selenec (údolí) – údolí na Slovensku v pohoří Velká Fatra

vodní tok
 Selenec (přítok Gaderského potoka) – levostranný přítok Gaderského potoka na Slovensku v okrese Martin
 Selenec (přítok Nitry) – levostranný přítok Nitry na Slovensku v okrese Nitra